Palua kan henvise til:
 Palau – østat i Stillehavet
 Palau (Italien) – italiensk by og kommune på Sardinien
 Palau-del-Vidre – fransk by og kommune i departementet Pyrénées-Orientales
 Palau-de-Cerdagne – fransk by og kommune i departementet Pyrénées-Orientales
 Palau de la Generalitat – hovedsæde for Cataloniens regering i Barcelona
 Palau de la Música Catalana – koncerthal i Barcelona, Spanien
 Palau Blaugrana – arena i Barcelona, Catalonien, Spanien, der tilhører FC Barcelona